Ки́жмола — название двух рек в Ленском районе Архангельской области:

 Кижмола (приток Вычегды)
 Кижмола (приток Яренги)